Il singolare del torneo di tennis Milan Indoor 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John McEnroe che ha battuto in finale Vijay Amritraj 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 John McEnroe (campione)
 Guillermo Vilas (secondo turno)
 Vitas Gerulaitis (primo turno)
 ()

 Víctor Pecci (primo turno)
 Eddie Dibbs (secondo turno)
 Hans Gildemeister (primo turno)
 Peter Fleming (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Milan Indoor 1980